Kossa kan syfta på:
 Kossa – hondjur hos nötkreatur
 Kossa, Laußig – en ort i Laußig, Sachsen, Tyskland,